Департамент Верхняя Корсика региона Корсика состоит из 15 кантонов. До вступления в силу декрета от 18 февраля 2014 в 2015 году департаменте было 30 кантонов, каждый из которых входил полностью в один из округов департамента. После реформы в трёх кантонах (Бигулья-Неббио, Голо-Морозалья, Кап-Корс) есть коммуны из разных округов. Кантон Бастия-4 является наиболее населённым в департаменте (13 583 человек), в то время как кантон Фьюморбо-Кастелло — наименее (8670 человек)

В списке представлены кантоны департамента Верхняя Корсика в алфавитном порядке, возможна сортировка по всем параметрам. Информация о населении, площади и составе кантонов основана на данных INSEE и декрете 2014 года.

Состав до реформы 2015 года 
До реформы 2015 года в департамент Верхняя Корсика входило 30 кантонов, составляющих 3 округа.

См. также 
 Коммуны департамента Верхняя Корсика
 Департамент Верхняя Корсика

Примечания 

 
Верхняя Корсика